Ethel (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Ethel (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Huracà Ethel (1960), cicló tropical que sosté el rècord a l'huracà que es va intensificar més ràpid com també el d'huracà més ràpid en debilitar-se